Gountouré peut désigner au Burkina Faso :
 Gountouré, village du département de Gorom-Gorom
 Gountouré, village du département d'Oursi
 Gountouré, village du département de Solhan